Кучинскас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Кучинскас, Ричардас Казимирович (1942—1994) — советский футболист.
 Кучинскас, Сигитас Викторович (род. 1963) — советский гребец.